Ralph Shallis (1912 - ) est un missionnaire et conférencier chrétien.

Par son expérience en Afrique du Nord et en France, il a profondément marqué de nombreux hommes quant à l'implantation et l'établissement d'églises protestantes évangéliques.

Publications

Principaux ouvrages 
Si tu veux aller loin, éditions Farel, 1973 
Le don de parler diverses langues, éditions CCBP, 1981
Explosion de vie, 1983
Jésus - Qui en fait est Jésus-Christ ?, 1984  
Il faut beaucoup de foi pour être athée, 1986
La cellule vivante, 1987
Le corps vivant,éditions Farel, 1990 
Le miracle de l'esprit, 1992

Liens externes 

Missionnaire_protestant
Écrivain chrétien évangélique
Professeur français de lettres
Naissance en 1912
Décès en mai 1986